Bactrodesmiella är ett släkte av svampar. Bactrodesmiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bactrodesmiella